Марганецкий городской совет () — административно-территориальная единица и соответствующий орган местной власти в составе Днепропетровской области Украины.

Административный центр городского совета находится в городе Марганец.

Населённые пункты совета 
 Марганец 
 Марьевка 
 Максимовка

Примечания 

Городские советы Днепропетровской области
Марганец (город)